Зыбка:

 Зыбка — то же, что колыбель, люлька.
 Зыбка — конструкция рыболовной сети.